Das Herreneinzel der French Open 1994 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Sergi Bruguera, der seinen Titel erfolgreich verteidigen konnte. Er bezwang im Finale seinen Landsmann Alberto Berasategui in 4 Sätzen mit 6:3, 7:5, 2:6, 6:1.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Tableau auf ATPWorldTour.com (englisch)

Herreneinzel
1994